Newman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Newman
 Edward Newman
 William A. Newman